Osoby o nazwisku Leão:
 Aldo Leão Ramírez – kolumbijski piłkarz
 Aristides Leão – brazylijski biolog
 Émerson Leão – brazylijski piłkarz, bramkarz oraz trener
 Eriberto Leão – brazylijski aktor telewizyjny, teatralny i filmowy
 Honório Hermeto Carneiro Leão – brazylijski polityk, dyplomata i sędzia

Miasta i gminy w Brazylii
 Boqueirão do Leão
 Capão do Leão
 Minas do Leão

Inne:
 Mata Leão – album zespołu Biohazard